Fayetteville est le nom de plusieurs villes des États-Unis. Ce nom a été en général choisi pour rendre hommage au Marquis de La Fayette, héros de la guerre d'indépendance américaine. D'autres lieux américains sont nommés , La Fayette et .

 Fayetteville, Alabama
 Fayetteville, Arkansas
 Fayetteville, Caroline du Nord
 Fayetteville, Géorgie
 Fayetteville, Illinois
 Fayetteville, New York
 Fayetteville, Ohio
 Fayetteville, Pennsylvanie
 Fayetteville, Tennessee
 Fayetteville, Texas
 Fayetteville, Virginie-Occidentale

Voir aussi